Klášterů svaté Anny bylo více:

 Anenský klášter (Staré Město) – bývalý klášter dominikánek v Praze u kostela sv. Anny
 Kapucínský klášter (České Budějovice) – bývalý klášter u kostela sv. Anny
 Klášter dominikánek (Brno) – zaniklý klášter u kostela sv. Anny